Халиу́ллин (Халиу́лин) — татарская фамилия.

Известные представители:
 Халиуллин, Айрат Насибуллович (1934—2000) — бригадир механизированной колонны, Герой Социалистического Труда.
 Халиуллин, Тимур Ильясович (род. 1987) — российский музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии.
 Халиуллин, Юрий Михайлович (1943—2022) — учёный, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, контр-адмирал

 Халиуллина, Анастасия Олеговна (род. 1998) — российская биатлонистка.
 Халиуллина, Екатерина Николаевна (род. 1974) — российская биатлонистка и тренер по биатлону, мастер спорта России.

Халиулин 
 Халиулин, Мисбах Халиуллович (1916—1983) — командир эскадрильи штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза, капитан.
 Халиулин, Нурислам Хазылганович (род. 1954) — советский самбист, чемпион СССР, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Халиулин, Рифат (род. 1975) — советский и узбекистанский футболист.

Примечания